F-89 steht für:
 ein amerikanisches Jagdflugzeug, siehe Northrop F-89
 die australische Bezeichnung für das leichte Maschinengewehr FN Minimi

F89